

Biografia 
Dopo aver iniziato la carriera come giornalista sportiva presso BJK TV nel 2009, si è laureata in economia presso l'Università di Istanbul nel 2007 e ha condotto i telegiornali sportivi della CNN TURK(dal 2010 al Gennaio 2013 e dal 2018) e di Kanal D Si è sposata nel 2014 con Emirhan Kökçü a Bodrum.